Britt Michiels is een personage uit de politieserie Flikken dat werd vertolkt door Andrea Croonenberghs. Ze speelde mee vanaf seizoen 1, maar stopte na seizoen 7. In het tiende seizoen dook ze nog eenmaal op in de laatste aflevering.

Samenvatting

Seizoen 1 
Britt komt van de Rijkswacht naar de Gentse Flikken en heeft nog voordat ze echt aan het werk is een aanvaring met haar latere partner, Tony. Deze doet erg bot tegen Britt en het ziet ernaar uit dat dit de zoveelste partner van Tony is die het niet langer dan een paar dagen met haar uithoudt. Maar dit verandert: Tony komt het goedmaken. Ze komt erachter dat Britts man, Mark, een jaar geleden is doodgestoken tijdens een wegcontrole. Britt is hierdoor een alleenstaande moeder van haar dochtertje Dorien.

Tony doet altijd erg bot als zij en Britt moeten samenwerken met onderzoeksrechter Francken. Britt is het beu en dreigt een andere partner te vragen. Zover komt het gelukkig niet en alles komt weer goed tussen hen. Een tijdje later wordt Francken aangereden en overlijdt.

Ook ontmoet Britt in seizoen één Kris Geysen van de Dienst Intern Toezicht, nadat zij tijdens een inval een balk op haar hoofd heeft gekregen en DIT onderzoek doet. De rest van het team lijkt Kris niet te mogen, maar Britt mag hem wel. De twee draaien een tijdlang om elkaar heen, maar uiteindelijk weet Kris' partner bij DIT, Linda, de twee bij elkaar te brengen. Helaas lijkt dit niet lang te duren, als Kris het idee heeft dat Britt problemen heeft met zijn job bij DIT. Tony, die ziet dat haar vriendin het moeilijk heeft zonder Kris, weet de twee aan het einde van het seizoen, tijdens de volle maan, bij elkaar te brengen.

Seizoen 2 
Er wordt een nieuwe commissaris aan het team toegevoegd, omdat Deprez ermee stopt. Al gauw blijkt dat het Kris wordt. De relatie tussen Britt en Kris lijkt goed te gaan; Dorien is dol op Kris, ze zien elkaar graag. Maar midden in het seizoen lijkt hun relatie wat scheurtjes te gaan vertonen, als Britt het idee krijgt dat Kris meer om zijn werk geeft dan om haar. Als Kris haar dan niet meeneemt naar een opening van de Floraliën, maar uiteindelijk wel gaat met een andere, mooie vrouw, is voor Britt hun relatie voorbij. Ze zegt hem dat ook aan het einde van het seizoen.

Seizoen 3 
Merel Vanneste, het zusje van Ben, komt weer in beeld. Het team komt erachter dat Kris haar in een gevaarlijke undercoveropdracht heeft ingezet, die te maken had met een drugsbende. Kris wordt de nieuwe directeur Middelenbeheer, en Nadine Vanbruane volgt Kris op. Kris komt Britt nog één keer opzoeken, met een cadeautje voor Dorien. Britt en Kris belanden uiteindelijk weer samen in bed, maar bij deze ene nacht blijft het. Nadine lijkt Britt ergens van te kennen, en uiteindelijk komt Britt erachter dat Nadine heeft meegewerkt aan het onderzoek naar de moord op haar man. Het blijkt dat Mark ervan verdacht werd corrupt te zijn, en Britt is vastbesloten te bewijzen dat dit niet zo is. In diezelfde periode komt een vriend van Mark, die ook zijn partner bij de politie was, Danny, opdagen. Danny wil even graag als Britt erachter komen wie de smeerlap is die Mark vermoord heeft. Britt komt erachter dat het Danny is die de moord op Mark gepleegd heeft, en dat ook Danny de corrupte flik was en niet Mark. Britt is gebroken, zeker omdat blijkt dat Britt gevoelens heeft voor Danny. Tony ontmoet Sam en ze raakt zwanger van hem. Daarom verlaat ze het team aan het einde van het seizoen.

Seizoen 4 
Het blijkt dat Britt Tony erg mist, en zowel Raymond als Selattin als Vanneste niet kan behouden als partner. Uiteindelijk wordt het Pasmans die de partner van Britt wordt, en dit bevalt haar eigenlijk beter dan verwacht. In de eerste aflevering wordt ook duidelijk dat Tony niet meer terug wil keren in het team. Selattin Ateş verlaat het team, en wordt vervangen door Bruno Soetaert. Ben en teamcommissaris Nadine Vanbruane krijgen een relatie, en al gauw wordt duidelijk dat een van de twee moet vertrekken. Dit wordt Ben, die een plaats in het team van Selattin krijgt. Ben wordt vervangen door vrouwenverslinder Nick Debbaut. Britt ontmoet Roman Dashi in een zaak die veel louche dingen bevat, waaronder mensensmokkel en vrouwen aanzetten tot prostitutie. Dashi wordt verdedigd door advocaat Johan van Lancker. Al snel blijkt dat Britt en Johan stiekem een oogje op elkaar hebben, maar dat niet toe willen geven. Britt krijgt halverwege een nieuwe partner die van de Federale politie komt, Sofie Beeckman. Dan blijkt dat Dorien en Johans zoon, Simon bij elkaar in de klas zitten en ruzie hebben gehad. Britt en Johan krijgen een relatie. Dat loopt al snel fout, als blijkt dat Johan Dashi's advocaat wordt. Dashi's dochter Selena wordt ontvoerd, en vermoord teruggevonden. Dashi is woedend, en vindt dat Britt verantwoordelijk is voor de dood van Selina. Hij is gebroken als hij zijn dode dochter in haar kist ziet liggen. Hij weet dan te ontsnappen, en schiet daarbij Johan in zijn been. Johan en Britt komen erachter dat ze elkaar toch wel heel erg graag zien, en krijgen weer een relatie. Dashi is echter uit op wraak; hij wil een dierbare van Britt afpakken, net zoals zij bij hem heeft gedaan. Eerst wil hij achter Dorien aan, maar die wordt te goed beschermd. Dus gaat hij achter Johan aan. Hij ontvoert Johan, en Britt gaat hem zoeken. Uiteindelijk ziet Britt geen andere optie dan Dashi neer te schieten, die dood neervalt. Zij en Johan kussen elkaar.

Seizoen 5 
Bij de start van seizoen 5 wordt Britt beëdigd als commissaris. Korte tijd volgt zij Vanbruane op. Als gevolg van een verboden handeling door Debbaut, treedt Britt af als commissaris en wordt zij opgevolgd door John Nauwelaerts. Sofie wordt neergeschoten en overlijdt. Het blijkt ook dat zij en Nick net een relatie hadden. Tussen Britt en Johan lijkt het goed te gaan, maar Britt wordt jaloers als blijkt dat hij op zakenreis is met een vrouwelijke collega. Als hij terugkomt, heeft hij een cadeautje voor haar, verpakt in een parfumdoosje. Maar Britt heeft geen zin om het uit te pakken. Johan neemt Britt mee boven op een van de kasteeltjes in Gent, geblinddoekt. Eenmaal boven vraagt hij haar nog eens het pakketje uit te pakken, en Britt komt erachter dat wat er in het pakje zit, een stuk kleiner is dan een flesje parfum. Het blijkt een ring, en Johan vraagt Britt ten huwelijk. Britt zegt ja.

Seizoen 6 
Britt is inmiddels getrouwd met Johan. Ook maken we kennis met de Nederlandse profiler Robert Nieuwman. Robert moet samen met het team achter de moordenaar van verschillende gehandicapte meisjes zien te komen, en al gauw weten ze zeker dat Luc Feiremans de dader is. Alleen hebben ze geen bewijzen. De relatie tussen Britt en haar dochter komt zwaar onder druk te staan, als Britt steeds meer tijd gaat besteden aan haar werk. Dorien krijgt de verkeerde vrienden en loopt weg van huis. Met behulp van Lieselot Winter weet Britt haar terug te vinden, en besluit ze wat minder te gaan werken. De relatie tussen Britt en Dorien is niet de enige die onder druk komt te staan; ook tussen Britt en Johan gaat het niet helemaal goed. Britt voelt zich aangetrokken tot de Nederlandse Robert, en omgekeerd ook. De twee delen een kus op de hotelkamer van Robert, de avond voordat hij weggaat. Tussen Johan en Britt gaat het echter nog steeds niet goed, en als Robert weer terugkeert en samen met Britt weer op de zaak Feiremans wordt gezet, gaat het niet veel beter. Aan het eind van het seizoen vertelt Britt hem dat ze voor Johan heeft gekozen, en na een laatste kus verdwijnt Robert, terwijl Britt samen met de rest van het team en Johan, Simon en Dorien gaat varen.

Seizoen 7 
Het laatste seizoen met het karakter Britt is erg chaotisch. Johan wordt tijdens de wielerzesdaagse van Gent neergeschoten, en getuigen verklaren dat Britt en Johan ruzie hadden. Als dan blijkt dat Johan met Britts revolver is neergeschoten, wordt Britt de hoofdverdachte. Britts team zit echter op een ander spoor, net als Britt zelf. Britt gaat haar eigen weg en duikt onder. Helaas voor haar komt ze echter op het goede spoor terecht en komt ze oog in oog te staan met de neef van Roman Dashi, Alek Dashi. Britt wordt ontvoerd in een vrachtwagen. Haar collega's moeten wel, want ze is ontvoerd in een koelwagen en de zuurstof in een koelwagen verdwijnt snel als de deuren dicht zijn. haar collega's zijn er echter nog net op tijd en ze redden Britt en de andere mensen van de dood. Britt besluit dat ze een tijdje wil stoppen met flik zijn. Op haar laatste werkdag bemoeit ze zich toch met een zaak waarin Taverniers met de dood wordt bedreigd, maar dat is een grap van Pasmans en Raymond, die een feestje voor haar hadden georganiseerd. Op dat feestje zegt ze ook duidelijk dat het nog niet definitief is dat ze gaat stoppen, omdat ze het toch niet kan laten om flik te spelen. Britt, Johan, Dorien en Simon verhuizen.

Seizoen 10 
Wanneer John Nauwelaerts stopt als commissaris, wordt er een verrassingsfeest gehouden. Als special guest wordt Britt uitgenodigd. Voor het hele team is het een blij weerzien. Commissaris Britt Michiels en commissaris John Nauwelaerts waren immers goede collega's.

Flikken Maastricht 
Na enkele jaren afwezig te zijn geweest op de televisie, duikt Britt Michiels op in de laatste twee afleveringen van het eerste seizoen, aflevering 12 en 13, van de spin-off Flikken Maastricht. Ze blijkt daar een lokale politiecommissaris uit Antwerpen te zijn. Wat er is gebeurd tussen haar verdwijning uit Flikken en haar terugkomst in Flikken Maastricht, is niet bekend. Ze helpt het Maastrichtse team een kunstroversbende op te sporen en te arresteren.

Michiels